Frankfort pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Frankfort (Dakota do Sul)
Frankfort (Illinois)
Frankfort (Indiana)
Frankfort (Kansas)
Frankfort (Kentucky)
Frankfort (Michigan)
Frankfort (Ohio)
Ou ainda:
Frankfort Springs
Frankfort Square

Ver também
 Frankford

Desambiguações de topônimos

zh:法蘭克福 (消歧義)#美國